

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Meyt“ beginnt.

Meyt 



Meyte 
 Meytens, Martin van (1695–1770), niederländischstämmiger schwedischer Maler am Wiener Hof